Bollingen puede referirse a:
 Bollingen, Suiza, un pueblo en Rapperswil-Jona;
 Torre de Bollingen, ubicada en Bollingen y edificada por el psiquiatra Carl Gustav Jung;
 Bollingen Foundation, una fundación educativa;
 Bollingen Prize, otorgado por la Beinecke Library en la Yale University;
 Bollingen Series, una serie de libros publicados por la Princeton University Press